Hippodamus oder Hippodamos ist der Name folgender Personen:

 Johannes Santritter (vor 1460 – nach 1498), auch Johannes Lucilius und Gaius Lucilius Hippodamus, Person des venezianischen Buchwesens
 Hippodamos (5. Jahrhundert vor Christus) altgriechischer Staatstheoretiker und Städteplaner